Дайана Линн Оссана () — американский сценарист, которая вела сотрудничество над работами над сценариями, телепостановках и романах вместе с автором Ларри Макмёртри, с тех пор как они работали вместе с 1992 года.

Жизнь и карьера 
Оссана впервые прочитала в статье журнала «The New Yorker» рассказ Энни Пру «Горбатая гора» 13 октября 1997 года. Она немедленно убедила своего партнёра Макмёртри прочитать рассказ и спросила, чувствует ли он, что они могут написать сценарий, основанный на произведении. Макмёртри согласился. Они попросили у Пру разрешения написать сценарий. Пру ответила, что не видела потенциального кино по своему рассказу, но она согласилась. Оссана и Макмёртри продолжиил писать сценарий, который они закончили в 1998 году. Сценарий Оссаны и Макмёртри выиграл премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, также как и «Золотой глобус» за лучший сценарий и премию WGA. Оссана, как продюсер фильма, также выиграла премию «Золотой глобус» за лучшую драму. Фильм был выпущен в США в декабре 2005 года. «Гора» получила широкую похвалу от критиков и выиграла премию «Золотой лев» (Лучший фильм) на Венецианском кинофестивале и премию «Золотой глобус» за лучший фильм — драма.

Оссана родилась в семье итальянского иммигранта и выросла в Сент-Луисе, Миссури. Она поступила в «университет Западного Нью-Мексико» в Порталесе, Нью-Мексико и переехала в Аризону в 1977 году. В настоящее время она проживает в Техасе.

Награды и номинации

Оскар 
 2005: Лучший фильм (номинация) — «Горбатая гора»
 2005: Лучший адаптированный сценарий — «Горбатая гора»

BAFTA 
 2005: Лучший фильм — «Горбатая гора»
 2005: Лучший адаптированный сценарий — «Горбатая гора»

Золотой глобус 
 2005: Лучший адаптированный сценарий — «Горбатая гора»
 2005: Лучший фильм-драма — «Горбатая гора»

PGA 
 2005: Лучший фильм — «Горбатая гора»

WGA 
 2005: Лучший адаптированный сценарий — «Горбатая гора»

Ссылки 
 HTML version of production notes for Brokeback Mountain (with an interview with Ossana about the film and some biographical information)
 Guide to the Larry McMurtry and Diana Ossana papers at Rice University (with some background information)
 «My Time on Brokeback Mountain»  (Essay by Diana Osanna on advocate.com, January 2006)

Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий